Бриллиа́нты для диктату́ры пролетариа́та — название художественных произведений.
 Бриллианты для диктатуры пролетариата (роман) — роман Юлиана Семёнова.
 Бриллианты для диктатуры пролетариата (фильм) — экранизация романа 1975 года.
 Бриллианты для диктатуры пролетариата — первая часть (8 серий) телесериала «Исаев».